Leydecker ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Leydecker (1954–2020), deutsche Architekturkritikerin
 Melchior Leydecker (auch: Leydekker, Leidekker; 1642–1721), niederländischer reformierter Theologe
 Sylvia Leydecker (* 20. Jh.), deutsche Innenarchitektin und Autorin
 Wilfried Leydecker (* 1941), Fußballer

Siehe auch:
 Haus Leydhecker
 Leiendecker
 Leyendecker (Begriffsklärung)